Кеппел, Кеппель () — фамилия и образованные от неё названия
 Кеппел, Алиса (1868—1947) — британская аристократка и светская львица, любовница короля Эдуарда VII.
 Кеппель, Огастес, 1-й виконт Кеппель (1725—1786) — британский моряк, адмирал.
 Кеппел, Роберт Дэвид (род. 1944) — отставной американский офицер полиции и детектив.

Топонимы 
 Кеппел — остров в Фолклендском архипелаге
 Кеппел — остров в Океании

См. также 
 Кёппель () — немецкая фамилия.
 Кепел — дерево c острова Ява и его плод.